Muhammad II ibn Ahmad – władca z dynastii Aghlabidów
 Muhammad II – kalif Kordowy
 Muhammad II – emir Grenady
 Muhammad II – władca hafsydzki
 ’Ala ad-Din Muhammad II – władca Imperium Chorezmijskiego
 Muhammad II as-Said – władca Maroka z dynastii Marynidów
 Muhammad II – sułtan Kanem-Bornu
 Muhammad II Benkan – władca państwa Songhaj 
 Abu Abdullah Muhammad II – sułtan Maroka z dynastii Saadytów
 Muhammad II ibn Ismail – sułtan Maroka z dynastii Alawitów
 Muhammad Shamsuddeen II – sułtan Malediwów
 Muhammad II – bej Tunisu z dynastii Husajnidów

Zobacz też: Mehmed II, Mahmud II